Por causa de uma mudança de calendário, o Australian Open precisou realizar duas edições no mesmo ano, em 1977.

Australian Open de 1977 pode referir-se a:

 Australian Open de janeiro de 1977 — 65ª edição do torneio de tênis de Grand Slam australiano que aconteceu de 3 a 9 de janeiro daquele ano.
 Australian Open de dezembro de 1977 — 66ª edição do torneio de tênis de Grand Slam australiano que aconteceu de 19 a 31 de dezembro daquele ano.

Desambiguação